Ituri, province de la République démocratique du Congo ;
 Ituri, ou Aruwimi, rivière du nord-est de la République démocratique du Congo ; 
 forêt de l'Ituri.